Le terme Dandurand fait référence à un patronyme de famille d'origine française:

Personne

 Raoul Dandurand, homme politique canadien (1861-1942)
 Viateur Léo Dandurand, un ex-propriétaire de la Ligue nationale de hockey
 Ucal-Henri Dandurand, homme d'affaires et promoteur immobilier montréalais

Toponymie

Canada
 Lac Dandurand, un plan d'eau du territoire non organisé de Baie-de-la-Bouteille, dans la MRC de Matawinie, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 04' 02"; 73° 55' 03".
 Lac Dandurand, un plan d'eau de La Tuque, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 47° 49' 55"; 74° 29' 58".
 Rivière Dandurand, un affluent de la rivière Bazin coulant dans le secteur de Parent de la ville de La Tuque, dans la région administrative de Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 55' 21"; 74° 38' 22".
 Ruisseau Bellefroid-Dandurand, un cours d'eau de la municipalité de Pike River, dans la MRC de Brome-Missisquoi, dans la région administrative de la Montérégie, , au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 04' 32"; 73° 05' 43".
 Canton Dandurand, une zone de la ville de La Tuque, dans la région administrative de la Mauricie, , au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 50' 00"; 74° 33' 00".
 Cours d'eau Dandurand, un cours d'eau de la municipalité de La Morandière, dans la MRC de Abitibi, dans la région administrative de la Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 44' 35"; 77° 40' 37".
 Parc Raoul-Dandurand, parc public de la ville de Montréal, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 31' 07"; 73° 36' 58.

Autres

 Vins Philippe Dandurand, une entreprise canadienne spécialisée dans l'importation de vins.
 Chaire Raoul Dandurand, une structure de développement des recherches sur les enjeux stratégiques et diplomatiques, une structure de formation, sous l'égide de l'UQAM (Université du Québec à Montréal), au Québec, au Canada.
 École Secondaire Joséphine Dandurand''', dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, au Canada.